Le nom Lisa a été attribué à plusieurs cyclones tropicaux dont :

Atlantique nord 
 Ouragan Lisa (1998) a voyagé vers le nord dans l'Atlantique central sans s'approcher des terres ;
 Ouragan Lisa (2004)  s'est formé au large du Cap-Vert et a brièvement atteint la force d'un ouragan après 13 jours d'existence en tant que cyclone tropical près de Cap Race, à Terre-Neuve ;
 Ouragan Lisa (2010) a traversé l'est de l'Atlantique près du Cap-Vert ;
 Tempête tropicale Lisa (2016) formée dans l'Atlantique Est à proximité du Cap-Vert, ell est toujours restée en pleine mer sans menacer la terre ;
 Ouragan Lisa (2022) de catégorie 1 s'étant formé dans la mer des Caraïbes et ayant frappé le Belize.

Pacifique nord-ouest 
 Tempête tropicale Lisa (1996) (T9611, 14W) qui a touché terre dans le sud de la Chine.

Océan Indien sud-ouest 
 Cyclone Lisa (1981).

Pacifique sud-ouest 
 Cyclone Lisa (1982) ;
 Cyclone Lisa (1991).

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme
Homonymie de cyclones